Открытый чемпионат Эшторила 2007 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии и тура WTA в рамках серии соревнований 4-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 23 по 29 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Налбандян
 в женском одиночном разряде —  Чжэн Цзе
 в мужском парном разряде —  Павел Визнер и  Лукаш Длоуги
 в женском парном разряде —  Ли Тин и  Сунь Тяньтянь

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент). Россиянин не смог оправдать свой статус, уступив уже на старте; в его отсутствие турнир свёлся к матчу между третьей и пятой ракетками соревнований: набирающий силу серб Новак Джокович не без труда переиграл в трёх партиях француза Ришара Гаске. Единственным несеянным участником полуфиналов стал ещё один представитель Франции: Поль-Анри Матьё, на пути в эту стадию лишивший турнир его четвёртой ракетки — чилийца Фернандо Гонсалеса.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса и статус сеянной команды дал какое-то преимущество лишь первой команде турнира: Мариушу Фирстенбергу и Марцину Матковскому, единственной из элитной четвёрки смогшей выиграть хотя бы матч на местных кортах. Впрочем и оне не смогли добраться до финала, где сыграли две латиноамериканские команды: бразильцы Марсело Мело и Андре Са, ранее переигравшие поляков, смогли взять верх и над аргентинской парой Мартин Гарсия / Себастьян Прието. Для Марсело этот титул стал дебютным в его парном карьере на этом уровне, которая через несколько лет выведет его в статус одного из сильнейших спортсменов в этом разряде.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 24 в мире на тот момент). Француженка уверенно выиграла пару матчей, но в четвертьфинале вынуждена была прекратить борьбу из-за болей в области брюшных мышц; в её отсутствие титул разыграли Грета Арн и Виктория Азаренко: немецкая спортсменка, начав соревнование с квалификации, смогла не только добраться до финала, но и переиграть там на решающем тай-брейке белорусскую спортсменку, а до этого выиграть затяжную встречу у ещё одного прогрессирующей юной теннисистки: во втором раунде взяв верх над Каролиной Возняцки. Обе участницы решающего матча впервые сыграли в титульной игре на подобном уровне.

Парный приз у женщин выиграл четвёртый альянс посева: Анастасия Родионова и Андрея Эхритт-Ванк, переигравший в финале испанок Лурдес Домингес Лино и Аранчу Парру Сантонху. Самый сложный матч российско-румынский тандем провёл на старте, где лишь по итогам 24 розыгранных очков решающего тай-брейка смог переиграть всё тех же Возняцки и Азаренко.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Новак Джокович обыграл  Ришара Гаске со счётом 7-6(7), 0-6, 6-1.
 Джокович выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске сыграл свой 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Э.Данилиду
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=r
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Брианти
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Суха
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А.Екимова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Л.Шафаржова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Ф.Пеннетта
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Х.Дулко
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В.Азаренко
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ф.Скьявоне
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Л.Шафаржова
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Х.Дулко
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= В.Азаренко
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Женщины. Парный турнир 
  Андрея Эхритт-Ванк /  Анастасия Родионова обыграли  Лурдес Домингес Лино /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-3, 6-2.
 Эхритт-Ванк выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Родионова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2007 года
2007